Satisfaction steht für:

 (I Can’t Get No) Satisfaction, ein Song der Rolling Stones aus dem Jahr 1965
 Satisfaction (Film), US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1988

Fernsehserien:
 Satisfaction (australische Fernsehserie), von Showcase
 Satisfaction (kanadische Fernsehserie), von CTV
 Satisfaction (US-amerikanische Fernsehserie), von USA Network

Siehe auch:
 Satisfaktion